El término Witness puede hacer referencia a:

Música 
 «Witness», álbum de Katy Perry; 
 «Witness», canción de Katy Perry;
 «Witness», álbum de Blessthefall;
 Witness: The Tour, gira de conciertos de Katy Perry.

Arte 
 Witness, película de 1985.
 «Witness», el segundo episodio de la tercera temporada de Better Call Saul.